Ferdinand Krukenfellner (* 18. November 1837 in Kaisersteinbruch, Westungarn, heute Burgenland; † 1927 Kaisersteinbruch) war ein österreichisch-ungarischer Steinmetzmeister und Bildhauer des Historismus. Das Sommereiner Steinmetzhandwerk war von alters her dem Handwerk der Steinmetzen und Maurer in Kaisersteinbruch inkorporiert. Auf Allerhöchsten Befehl ab dem 7. Oktober 1783 dem Brucker Handwerk zugeteilt. Die Steinmetzfamilie Kruckenfellner war ein Repräsentant des Sommereiner Handwerkes. Durch die Kirchenbücher ergab sich eine unterschiedliche Schreibweise.

Leben 
Ferdinand Krukenfellner wurde als Sohn des Steinmetzmeisters Ferdinand Krukenfellner und der Johanna Gehmacher, Witwe des Steinmetzmeisters Franz Gehmacher, geboren. Der Vater hatte das Handwerk in Sommerein bei seinem Vater gelernt, durch diese Heirat war er Kaisersteinbrucher Meister geworden.
Ferdinand jun. heiratete 1871 Cäcilia Heidenreich von Wieselburg.

Wiener Ringstrasse

Hofoper 
Steinlieferungen und Steinmetzarbeiten für die Hofoper erfolgten in den Steinbrüchen seines Vaters. Laut Vertrag mit den Steinbruchbesitzern: „.. jedes in seiner Qualität nicht entsprechende Stück Stein soll innerhalb von fünf Tagen durch ein Neues, vollkommen den Mustern gleiches, zu ersetzen sein“.

Vom Meister Krukenfellner sind Lieferungen aus dem Waldbruch beim Öden Kloster (300 m³ jährlich) und dem Zeilerbruch, vormals Pansipp-Bruch (500 m³ jährlich) dokumentiert. Harter Kaiserstein, gelblichweiß, fein- bis grobkörnig, härteste Sorte auch polierbar, für Tragsteine, Balkonplatten, Platten von nur geringer Dicke mit reicher Gliederung, Stiegenstufen … Mittelharter Kaiserstein für weniger reich gegliederte Formen konnte auch in den Wintermonaten gebrochen werden.

Kirchvater 
Der Vater zog sich 1869 zurück und wurde Kirchenvermögensverwalter.

Naturhistorisches Museum 
Das verwendete Baumaterial ist ident mit dem des Kunsthistorischen Museums. Ein Beispiel vom 27. November 1876: Rohsteinmaterial für die Hängeplatten des Hauptgesimses für einen Hof des k.k. naturhistorischen Hofmuseums.

Rathaus 
Durch die Wiener Gemeinderatsbeschlüsse der Jahre 1874–1877 erfolgten Lieferungen von Breitenbrunner Roh- und Bildhauerstein. Krukenfellner war Steinbruchbesitzer in Breitenbrunn, Blumenstingl, mit einer jährlichen Ausbeute von 400 m³ Kalksandstein. Ein weißer, mittelfein bis feiner, nicht polierbarer, weicher Stein, verwendbar für Figurensteine, Ornamente, Quaderverkleidungen an Fassaden, Altäre, der in der Hofoper, den Hofmuseen, in der Hofburg am Michaelerplatz, im Rathaus eingebaut wurde.

Weitere dokumentierte Aufträge, Zeilerbruch, Zeindler-Stein

Kaisersteinbrucher Richter 
Zweimal wählten die Steinbrucher Ferdinand Krukenfellner zu ihrem Richter, von 1894 bis 1895 und von 1904 bis 1912.

Meister des Kaisersteinbrucher Steinmetzhandwerkes 
Krukenfellner amtierte als Richter von 1894 bis 1895, seine Mitmeister in diesen Jahren waren Joseph Amelin, Alexander Krukenfellner, Carl Teuschl, Carl Winkler, Franz Winkler. In den Jahren 1904–1912 waren seine Mitmeister Ferdinand Amelin, Josef Amelin, Alexander Krukenfellner, Carl Teuschl.

Sohn Eduard, Steinverkäufer, heiratete 1897 Juliana Agnes Blemenschitz.
Tochter Johanna heiratete 1903 Johann Rudolph Schramm, Steinmetzmeister von Preßburg.

1903 fanden im Gebiet seines Steinbruches Waldbruch archäologische Ausgrabungen statt.
 Hauptartikel: → Römische Villa von Königshof-Ödes Kloster

Steinbruch-Pachtvertag 1903 

Stift Heiligenkreuz und Ferdinand Krukenfellner: Pachtvertrag vom 1. Jänner 1903 für Waldbruch beim Öden Kloster und Zeilerbruch.
Es überlässt die Herrschaft Königshof zwei Steinbrüche auf 3 Jahre vom 1. Januar 1903 bis 31. Dezember 1905 um den jährlichen Pachtschilling von 1.000 Kronen.

Schottersteine für den Kreuzweg 
Der Pächter verpflichtet sich an die Herrschaft 50 Fuhren Mauersteine und 30 Fuhren Schottersteine zur Beschotterung der Kreuzstrasse unentgeltlich zu überlassen.

Vertragsverlängerung bis Ende 1908 
um den jährlichen Pachtschilling von 1.400 Kronen.

Im Stiftsarchiv ist auch ein Steinbruch-Pachtvertrag vom 1. Jänner 1901 bis Ende 1905 für den Zeilerbruch mit dem Baumeister Franz Lengenfelder aus Bruck an der Leitha erhalten, jährlich waren 400 Kronen zu bezahlen.

Sohn Alexander Krukenfellner, Steinmetzmeister, heiratete 1910 die Wienerin Albina Fitzl.

Ausflugsziel Kaisersteinbruch 

Die Lehrerin Editha Senekovitsch bemühte sich, der „arbeitslosen“ Gemeinde Einnahmequellen zu erschließen, sie schrieb 1925: Schon vor dem Ersten Weltkrieg war Kaisersteinbruch das Ziel vieler Ausflügler .. die so traulichen Waldwirtshäuser übten eine unwiderstehliche Anziehungskraft aus. Anmutig liegen die Häuser, von den Schüttbergen der umgebenden Steinbrüche, in ihrer Mitte die doppeltürmige stattliche Kirche. Nähert man sich dem Dorf bieten die vier riesenhaften Ulmen einen herrlichen Anblick, eine hat bereits einen Umfang von neun Metern erreicht .. Im Dorf trifft man Häuser, die 1623, 1728 und ähnliche Jahreszahlen aufweisen, Hier sei das schöne Haus des Steinmetzmeisters Ferdinand Krukenfellner genannt, vor dem sich neben einem alten Ziehbrunnen eine prachtvolle Linde befindet .. keine Eisenbahn, keine Fabrik beeinträchtigt die Reinheit der würzigen Waldluft, viele Ausflüge werden durch die Autobuslinie Mannersdorf nach Bruck an der Leitha begünstigt.

Tod 
Ehefrau Cäcilia starb am 31. Dezember 1919 mit 68 Jahren an halbseitiger Lungenlähmung. Ferdinand Krukenfellner, einer der letzten erfolgreichen Meister des Kaisersteinbrucher Steinmetzhandwerkes, der aber auch dessen Ende miterlebte, starb 1927 im Alter von 90 Jahren.

Archivalien 
 Wiener Stadt- und Landesarchiv: Steinmetzakten.
 Stift Heiligenkreuz Archiv: Kirchenbücher, Register, Pachtverträge.
 Allgemeines Verwaltungsarchiv: Akten des Stadterweiterungsfonds, Hofoper, k.k. Naturhistorisches Museum, Rathaus
 Landesarchiv des Burgenlandes: Johann Wimmer, Lehrer: Gedenkbuch der Gemeinde Kaisersteinbruch, 1895. (handschriftliches Exemplar)

Literatur 
 Helmuth Furch: In: Mitteilungen des Museums- und Kulturvereines Kaisersteinbruch
Die Familie Krukenfellner, Nr. 51, 1999. ISBN 978-3-9504555-3-3.
 Helmuth Furch: Historisches Lexikon Kaisersteinbruch, Ferdinand Krukenfellner jun. 2 Bände. Museums- und Kulturverein, Kaisersteinbruch 2002–2004. ISBN 978-3-9504555-8-8.
 August Hanisch, Heinrich Schmid:  Graeser, Wien 1901. (Online bei ALO).

Weblinks 
 Geologische Bundesanstalt: Ödes Kloster Steinbruch Waldbruch., Zeilerberg.

Einzelnachweise 

Steinmetz (Österreich)
Bildhauer des Historismus
Kaisersteinbrucher Bruderschaft
Person (Österreich-Ungarn)
Person (Kaisersteinbruch)
Geboren 1837
Gestorben 1927
Mann